Indecifrável é um álbum de estúdio da dupla sertaneja João Neto & Frederico, lançado em 14 de outubro de 2013 pela Som Livre. Contou com a participação da dupla Jorge & Mateus na faixa "Clichê".

Faixas 

Álbuns de 2013
Álbuns de João Neto & Frederico
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns produzidos por Eduardo Pepato
Álbuns lançados pela Som Livre